Монако 1901 — 1-й международный шахматный турнир, проходивший с 3 февраля по 1 марта в Монте-Карло.
 14 участников
 при ничейном результате партии каждому из соперников начислялось по ¼ очка и партия переигрывалась, причём победитель в этом случае получал ещё ½ очка, то есть всего ¾ очка; если 2-я партия также заканчивалась вничью, оба соперника получали ещё по ¼ очка, то есть ½ очка за 2 ничьи.

Таблица

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте PgnMentor.com

Монако (шахматный турнир)
1901 год в шахматах